По итогам переписи 2020 по состоянию на 1 октября 2021 года 801 город относился к малым (население менее 50 тыс. человек) (по итогам переписи 2010 года — 781).

Список

Комментарии

Литература

Примечания 

 
Россия